Calligrammes peut référer à :
 Calligrammes : recueil de poèmes d'Apollinaire
 Le calligramme : forme poétique
 Calligrammes : maison d'édition